Брејдентон се може односити на:

 Брејдентон.
 Брејдентон Бич.
 Саут Брејдентон.